

Astronomia 
 189944 Leblanc – asteroide della fascia principale

Personaggi immaginari 
 André LeBlanc – personaggio immaginario nei fumetti pubblicati da DC Comics
 Sherry LeBlanc – personaggio importante della serie anime e manga Yu-Gi-Oh! 5D's

Persone 
 Anouk Leblanc-Boucher (1984) – pattinatrice di short track canadese
 Dick LeBeau (1937) – giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Camille Leblanc-Bazinet (1988) – sportiva canadese specializzata nei CrossFit Games
 Cre'Von LeBlanc (1994) – giocatore di football americano statunitense 
 Georgette Leblanc (1869-1941) – soprano francese
 Grégory Leblanc (1985) – pilota motociclistico francese
 Guillaume LeBlanc (1957) – marciatore canadese
 Karina LeBlanc (1980) – calciatrice canadese
 Ken Leblanc (1968) – bobbista canadese
 Jean-Marie Leblanc (1944) – ex ciclista su strada, giornalista e dirigente sportivo francese
 Luc Leblanc (1966) – ciclista su strada e dirigente sportivo francese
 Matt LeBlanc (1967) – un attore, conduttore televisivo e produttore cinematografico statunitense
 Maurice Leblanc (1864-1941) – scrittore francese
 Nicolas Leblanc (1742-1806) – chimico e medico francese
 Paul LeBlanc (1946-2019) – truccatore canadese
 Roméo LeBlanc (1927-2009) – insegnante, giornalista e politico canadese
 Tony Leblanc (1922-2012) – attore e regista spagnolo
 Walter Leblanc (1932-1986) – scultore e pittore francese

Pagine correlate 
Le Blanc (disambigua)